Die Manta Open Trofeo Ricardo Delgado Aray 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 19. Juli 2008 in Manta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 17 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 16 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Manta (Ecuador)